Salut – nazwa złotej monety francuskiej z przełomu XIV-XV wieku
 Program Salut – seria radzieckich stacji kosmicznych
 Salut 1 – pierwsza stacja kosmiczna, jaka znalazła się na orbicie okołoziemskiej w ramach radzieckiego programu Salut
 Salut 2 – radziecka stacja orbitalna
 Salut 3 – radziecka stacja orbitalna
 Salut 4 – radziecka stacja orbitalna
 Salut 5 – radziecka stacja orbitalna 
 Salut 6 – radziecka stacja orbitalna
 Salut 7 – radziecka stacja orbitalna
 Salut 001 – radioodbiornik produkcji radzieckiej
 Salut – salwa honorowa
 Salut narodowy – rodzaj salwy honorowej
 salut rzymski – salut w którym wyprostowane prawe ramię jest wznoszone do przodu prostopadle do ciała
 Salut – wieś w Armenii

Zobacz też 
 salutowanie
 salutowanie dwoma palcami
 Îles du Salut